Karakuş bezeichnet:

 einen Grabhügel in der Zentraltürkei, siehe Karakuş (Kommagene)
 ein assyrisch-christliches Dorf in der Osttürkei, siehe Konak (Hakkari)

Karakuş ist der Familienname folgender Personen:
 Doğan Karakuş (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Erhan Karakus, türkischer Ringer
 Hidayet Karakuş (* 1946), alevitische Schriftstellerin
 Vedat Karakuş (* 1998), türkischer Fußballspieler